Villemartin, ancienne commune française de l'Aude, aujourd'hui intégrée à Gaja-et-Villedieu
 Villemartin, ancienne commune française de la Gironde, aujourd'hui intégrée à Mouliets-et-Villemartin